Football Association Challenge Cup 1881–82 var den 11. udgave af Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som FA Cup. Turneringen blev afviklet som en cupturnering med deltagelse af 73 klubber. Den første kamp blev spillet den 17. oktober 1881, og finalen blev afviklet den 25. marts 1882 på Kennington Oval i London, hvor Old Etonians FC vandt 1-0 over Blackburn Rovers FC. Det var Old Etonians' anden FA Cup-triumf i holdets femte finale, mens Blackburn Rovers FC havde kvalificeret sig til FA Cup-finalen for første gang.

Resultater

Første runde 

Første runde blev spillet i perioden 17. oktober – 26. november 1881 og havde deltagelse af 72 hold, der spillede om 36 pladser i anden runde. Det sidste hold, Hanover United FC var oversidder på grund af det ulige antal hold og gik dermed videre til anden runde uden kamp.

Anden runde 

Anden runde blev spillet i perioden 19. november – 10. december 1881 og havde deltagelse af 32 af de hold, der var gået videre fra første runde, og som spillede om 16 ledige pladser i tredje runde. Fem hold var oversiddere i denne runde, Aston Villa FC, Dreadnought FC, Old Etonians FC, Royal Engineers AFC og The Wednesday FC, og de gik dermed videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde 

Tredje runde blev spillet i perioden 17. december 1881 – 14. januar 1882 og havde deltagelse af fjorten af de hold, der var gået videre fra anden runde, og som spillede om syv ledige pladser i fjerde runde. Syv hold var oversiddere i denne runde, Blackburn Rovers FC, Maidenhead FC, Old Foresters FC, Reading FC, Sheffield Heeley FC, Upton Park FC og Wednesbury Old Athletic FC, og de gik dermed videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

Fjerde runde blev spillet i perioden 14. – 30. januar 1882 og havde deltagelse af de fjorten hold, der var gået videre fra tredje runde, og som spillede om syv pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af seks af de syv hold, der gik videre fra fjerde runde. Holdene spillede om tre ledige pladser i semifinalerne. Den sidste semifinaleplads gik til Old Etonians FC, der på grund af det ulige antal hold var oversidder i denne runde, og som dermed gik videre til semifinalerne uden kamp.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire hold, der gik videre fra kvartfinalerne.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 FA Cup Archive  
 RSSSF – 1881–82 FA Cup  
 FA Cup finals – 1882

Noter 

Sæsoner i FA Cup
Fodbold i 1881
Fodbold i 1882